Gögh ist der Familienname folgender Personen:
 David Gögh (* 1981), tschechischer Fußballspieler
 Koloman Gögh (1948–1995), tschechoslowakischer Fußballspieler und -trainer